Marek Kulas ist der Name folgender Personen:

* Marek Kulas (Radsportler, 1963) (* 1963), polnischer Radrennfahrer
 Marek Kulas (Radsportler, 1992) (* 1992), polnischer Radrennfahrer